East Berlin (en ) peut aussi désigner les localités suivantes :

 , un quartier de la ville de Berlin dans le comté de Hartford du Connecticut aux États-Unis.
 , une communauté de Nouvelle-Écosse au Canada.
 East Berlin, un borough, du comté d'Adams, en Pennsylvanie.